{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77701) - || 2001 OE8 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77702) - || 2001 OL23 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77703) - || 2001 OP24 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77704) - || 2001 OC27 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77705) - || 2001 OM27 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77706) - || 2001 OC29 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77707) - || 2001 ON30 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77708) - || 2001 OS31 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77709) - || 2001 OH41 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77710) - || 2001 ON41 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77711) - || 2001 OU43 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77712) - || 2001 OF45 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77713) - || 2001 OF47 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77714) - || 2001 OY47 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77715) - || 2001 OM48 || 16 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77716) - || 2001 OF50 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77717) - || 2001 OX50 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77718) - || 2001 OB51 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77719) - || 2001 OQ51 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77720) - || 2001 OS51 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77721) - || 2001 OB52 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77722) - || 2001 OF54 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77723) - || 2001 OF55 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77724) - || 2001 OE57 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77725) - || 2001 OF62 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77726) - || 2001 OW63 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77727) - || 2001 OK64 || 24 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77728) - || 2001 OZ66 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77729) - || 2001 OY68 || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77730) - || 2001 OF69 || 18 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77731) - || 2001 OA70 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77732) - || 2001 ON73 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77733) - || 2001 OS73 || 21 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77734) - || 2001 OH76 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77735) - || 2001 OJ76 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77736) - || 2001 OS77 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77737) - || 2001 OF80 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77738) - || 2001 OG83 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77739) - || 2001 OD85 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77740) - || 2001 OP88 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77741) - || 2001 OB94 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77742) - || 2001 OW95 || 27 juli 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (77743) - || 2001 OH96 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77744) - || 2001 OB101 || 27 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77745) - || 2001 OT107 || 30 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77746) - || 2001 OZ107 || 31 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77747) - || 2001 OW110 || 31 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77748) - || 2001 OY110 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77749) - || 2001 PB2 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77750) - || 2001 PC2 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77751) - || 2001 PB5 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77752) - || 2001 PD5 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77753) - || 2001 PA11 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77754) - || 2001 PH11 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77755) Delémont || 2001 PW13 || 13 augustus 2001 || Vicques || Vicques
|-
| (77756) - || 2001 PX15 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77757) - || 2001 PN29 || 13 augustus 2001 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (77758) - || 2001 PN34 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77759) - || 2001 PY36 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77760) - || 2001 PW38 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77761) - || 2001 PJ41 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77762) - || 2001 PA49 || 14 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77763) - || 2001 PU49 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77764) - || 2001 PY50 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77765) - || 2001 PG51 || 7 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77766) - || 2001 PK59 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77767) - || 2001 PZ62 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77768) - || 2001 QM || 16 augustus 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (77769) - || 2001 QN6 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77770) - || 2001 QR7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77771) - || 2001 QN8 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77772) - || 2001 QR9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77773) - || 2001 QC10 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77774) - || 2001 QB12 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77775) - || 2001 QV12 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77776) - || 2001 QA16 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77777) - || 2001 QW16 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77778) - || 2001 QR18 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77779) - || 2001 QR21 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77780) - || 2001 QJ27 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77781) - || 2001 QJ32 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77782) - || 2001 QP35 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77783) - || 2001 QQ35 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77784) - || 2001 QF36 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77785) - || 2001 QM36 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77786) - || 2001 QT36 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77787) - || 2001 QM37 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77788) - || 2001 QS37 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77789) - || 2001 QT40 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77790) - || 2001 QC44 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77791) - || 2001 QN49 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77792) - || 2001 QX51 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77793) - || 2001 QB53 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77794) - || 2001 QV54 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77795) - || 2001 QW67 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77796) - || 2001 QL68 || 20 augustus 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| (77797) - || 2001 QQ85 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77798) - || 2001 QP86 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77799) - || 2001 QV88 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77800) - || 2001 QJ89 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten